Григо́рий Григо́рьевич Лагу́та (; род. 9 апреля 1984, село Суходол, Шкотовский район, Приморский край) — российский спидвейный гонщик. Мастер спорта России международного класса. Пятикратный чемпион России в личном зачёте и трёхкратный чемпион России в командном зачёте. Чемпион Европы в личном зачете, бронзовый призёр Кубка мира в составе сборной России.

Семья 
Старший брат Александр Лагута — мастер спорта по мотокроссу, младший брат Артём Лагута — также спидвейный гонщик, чемпион России, участник серии Гран-При в сезоне 2011. В 2007—2010 Артём и Григорий выступали в России за один спидвейный клуб — Восток.

Племянник по материнской линии — Вадим Тарасенко, спидвейный гонщик — юниор, участник финала ЛЧМЮ-2011.

Клубная карьера 

С 9 лет стал заниматься мотокроссом, многократно становился чемпионом Приморского края.. В спидвее — с 2001 года, в составе клуба «Восток».

Первая официальная гонка — 3 этап Личного чемпионата России среди юниоров 2001 г. (15 очков, 1 место в этапе, 5 место в общем зачёте чемпионата).

Сезоны 2001-2003 провел в «Востоке», однако к концу 2003 года гонщика перестали устраивать условия, предлагаемые клубом. Однако гонщик оставался связанным действующим контрактом, и был вынужден пропустить сезон-2004.

Ситуация была осложнена идеей создания в 2004 году альтернативной дальневосточной команды — «Приморье» под руководством Григория Харченко. Однако на сезон-2004 их заявка удовлетворена не была, и клуб начал выступления в КЧР с 2005 года.

Перед сезоном-2005 Григорий Лагута, имея уже подписанный пятилетний контракт с «Приморьем», подписал также контракт с «Востоком». «Приморье» не дало согласия на переход гонщика в «Восток», и Лагута, не желая выступать в «Приморье», пропустил также сезон-2005.

В конце 2005 года Совещанием Национальной Лиги Спидвея была установлена сумма компенсации «Приморью» за переход Лагуты в «Восток» в размере 900 тысяч рублей. Однако трансфер Лагуты в «Восток» снова не состоялся, вследствие чего в сезоне-2006 Григорий выступал только в польской лиге — в составе «Спидвей-Центра» (Даугавпилс).

Там же, в Даугавпилсе, спортсмен получил вид на жительство и латвийскую лицензию на выступление в международных соревнованиях.

В «Спидвей-Центре» (позже «Локомотиве») гонщик провел 5 сезонов (2006—2010), из них первые 2 сезона во 2ПЛ, оставшиеся три — в 1ПЛ. В 2011-2014 гг. защищал цвета клуба Экстралиги — «Влукняж» из Ченстоховы. В 2013-2014 гг. ченстоховский клуб сталкивался с финансовыми проблемами, и в итоге после сезона-2014 вылетел в первую лигу. Григорий Лагута перед сезоном 2015 г. перешёл в другой клуб Экстралиги — "Торунь", в 2016 г. — в "Рыбник".

В 2021 г. впервые стал вице-чемпионом Польши с командой "Мотор Люблин".

С 2007 года возобновил выступления в чемпионате России — в СК «Восток», став чемпионом страны в командном зачете в 2010 г. Три раза подряд выиграл чемпионат страны в личном зачете в 2012-2014 гг.. В 2017 не был заявлен "Востоком" на чемпионат России и пропустил российский сезон 2017 года.

С 2008 года в шведской Элитсерии.

Будучи одним из сильнейших гонщиков страны, в 2011 г. не принимал участия в полуфинале Кубка мира из-за того, что не успел получить британскую визу, но участвовал в рейс-офф; в 2012 г. стал бронзовым призёром Кубка, однако уже в 2013 г. отказался от участия в Кубке мира по спидвею за сборную России, в 2014 г. не участвовал из-за травмы, в 2015 г. пропустил квалификацию и полуфинал, был заявлен на рейс-офф, однако на старт не явился, причиной была объявлена поломка автобуса спортсмена. В 2016 году пропустил полуфинал из-за травмы, приняв участие в рейс-офф.

После допинг-теста, проведенного 11 июня 2017 года после матча польской Экстралиги, в крови спортсмена был обнаружен мельдоний, что повлекло за собой временное отстранение от гонок. 12 сентября 2017 г. решением польского антидопингового агентства (POLADA) Григорий Лагута был дисквалифицирован на два года за использование допинга. После отбытия дисквалификации вернулся на трек перед началом сезона 2019 г.

Среднезаездный результат

Достижения

Участие в серии Гран-При 

Григорий Лагута четырежды принимал участие в Гран-При по спидвею, каждый раз в Гран-При Латвии, проводившемся в Даугавпилсе: в 2006 году — в качестве резерва трека, в 2007—2009 гг. — по дикой карте.

Мировая серия Гран-При

Мотогонки на льду и ледогарь

Григорий Лагута также принимает участие в соревнованиях по мотогонкам на льду.

Достижения: победа в Личном первенстве Уссурийска (2008), победа в турнире — завершении сезона Приморья в Дальнегорске (2008), 2 место в первенстве Комсомольска-на-Амуре (2009), 2 место в Первенстве Приморского края (2010).

В 2006 году занял 5 место в чемпионате страны, выступая в составе СК «Восток» вместе с Денисом Сайфутдиновым и Николаем Каминским.

В 2007 году по латвийской лицензии был заявлен к участию в личному чемпионату мира по мотогонкам на льду, однако был отстранен FIM.

В 2008 году принимал участие в отборочных соревнованиях к ЛЧМ по мотогонкам на льду, также по латвийской лицензии, заняв 6 место в квалификации и став запасным цикла Гран-При.

Победитель первенства Владивостока по ледогари — 2010.

Примечания 

Мотогонщики по алфавиту
Спидвей-гонщики России
Чемпионы России по спидвею
Спортсмены Владивостока
Родившиеся в Суходоле (Приморский край)